Schomberg ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Schomberg, Bürgermeister von Brilon
 Charles de Schomberg (1601–1656), Herzog d'Halluin, Sohn von Henri de Schomberg
 Caspar von Schomberg (1540–1599), auch Caspar von Schönberg, französischer General
 Friedrich von Schomberg (1615–1690), eigentlich von Schönberg, General in französischen, portugiesischen, brandenburgischen und britischen Diensten
 Hermann Schomberg (1907–1975), deutscher Schauspieler
 Henri de Schomberg (1575–1632), Graf von Nanteuil-le-Haudouin und Durtal, französischer Staatsmann und Heerführer der Religionskriege, Marschall von Frankreich
 Karl von Schomberg (1645–1693), deutsch-französisch-britischer Heerführer, Sohn von Friedrich von Schomberg
 Maria von Schomberg (1692–1762), deutsche Prinzessin und Stammmutter des Adelsgeschlechts Degenfeld-Schonburg
 Meinhard von Schomberg (1641–1719), deutsch-französisch-britischer Heerführer, Sohn von Friedrich von Schomberg
 Meyer Löw Schomberg (1690–1761), deutsch-jüdischer Arzt
 Theodor von Schomberg (?–1590), Anführer der deutschen Truppen von Heinrich IV. (Frankreich) in der Schlacht von Ivry

Schomberg ist der Name von geographischen Objekten:
 Schomberg (Lennegebirge) (647,6), Erhebung im Lennegebirge, bei Sundern, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Schomberg für Schandauer Schlossberg (222,3 m) mit dem Burgstall Schomberg, bei Bad Schandau, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Schomberg (Ontario), Stadt in Kanada
 Schomberg, ehemalige Gemeinde im Landkreis Beuthen in Oberschlesien, nach 1945 Szombierki, Polen, heute Stadtteil von Bytom (Beuthen)
 Schomberg, deutscher Name der Gemeinde Somberek, nahe der Stadt Pécsvárad, Ungarn
 Schloss Schomberg, Schloss der Grafen Degenfeld-Schonburg, bei Stebbach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Duke of Schomberg
 Schömberg
 Schönberg
 Schomburg
 Schonburg